Dürbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Dürbeck (1928–1982), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Dürbeck & Dohmen, deutsches Filmmusik-Komponisten- und Musikproduzentenduo
 Dürrbeck